De Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 1993 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 12 september 1993 op Laguna Seca nabij Monterey, Californië, Verenigde Staten.

Kevin Schwantz werd gekroond tot 500 cc-kampioen met een vierde plaats in de race, terwijl zijn laatste overgebleven rivaal Wayne Rainey in de vorige race door een val zijn carrière moest beëindigen.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Verenigde Staten